Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Harris () :
le comté de Harris, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Harris, situé dans l'État du Texas.

Voir aussi